San Juan de Palau de Noguera, dedicada a san Juan Bautista es una antigua iglesia parroquial románica del pueblo de Palau de Noguera, del antiguo término de este mismo nombre, desde 1972 del actual término municipal de Tremp, en la comarca del Pallars Jussá de la provincia de Lérida.

Bibliografía

Enlaces externos 

 Institut Cartogràfic de Catalunya

Iglesias románicas de la provincia de Lérida
Arquitectura religiosa de la Orden de Malta en España